Cometes (tipografia), signes tipogràfics de puntuació que serveixen per encloure una expressió, un terme o una citació
 Cometes (fill d'Estènel), heroi grec
 Pel plural cometes, vegeu cometa
 Cometes (gest), gest que es fa amb els dits mentre es parla per expressar sarcasme, ironia o eufemisme
 Cometes Escolàstic, poeta
 Barranc de Cometes, curs d'aigua que discorre pel terme municipal de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Cap des Cometes o Cap de les Cometes, muntanya al terme municipal de la Vall de Boí, a la comarca de l'Alta Ribagorça
 Serrall de les Cometes, serra entre els municipis de Juncosa i dels Torms a la comarca de les Garrigues